Brzozowica Duża – wieś w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Kąkolewnica
 Brzozowica Duża – osada leśna w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim, w gminie Kąkolewnica
 Brzozowica Duża – dawna gromada